Thil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Thil (Ain) im Département Ain
 Thil (Aube) im Département Aube
 Thil (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Thil (Marne) im Département Marne
 Thil (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Le Thil im Département Eure

mit Namenszusatz:
 Thil-Manneville im Département Seine-Maritime
 Le Thil-Riberpré im Département Seine-Maritime
 Thil-sur-Arroux im Département Saône-et-Loire

Thil der Familienname folgender Personen: 
 Etienne Thil (1929–1996), französischer Journalist und Marketingmanager
 Karl du Thil (1777–1859), Ministerpräsident Großherzogtum Hessen
 Marcel Thil (1904–1968), französischer Boxer

Sonstiges:
 Thil Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Thill (Begriffsklärung)
 Thiel (Begriffsklärung) 
 Tiel, Gemeinde in Gelderland, Niederlande